Het Gezin (televisieserie) - Belgische televisieserie
 Het gezin - kunstwerk van Nico Onkenhout